Siegfried Von Schroeder est un personnage de l'anime Yu-Gi-Oh! tiré du manga Yu-Gi-Oh! de Kazuki Takahashi.

Histoire 

Siegfried Von Shrœder est le dernier descendant de la richissime lignée allemande des Von Schrœder. À l'instar de la famille Kaiba, les Von Schrœder dirigent une importante industrie d'armement à l'échelle internationale. 

Siegfried vit dans un immense château isolé au beau milieu d'une forêt allemande, près d'un lac qui lui appartient. Il a un frère, Léon Léo Von Schrœder, avec lequel il ne noua aucun lien particulier. 

Enfant, Siegfried était le favori de ses parents, qui faisaient appel aux meilleurs précepteurs pour en faire un industriel de génie, capable de reprendre et de faire fructifier l'entreprise familiale. Tandis que Léo recherchait par défaut la compagnie des contes de fées, Siegfried étudiait avec acharnement. Très vite, il développa un don certain pour l'informatique de pointe.

Lors d'une soirée chez un riche investisseur, le père de Siegfried lui fit rencontrer la famille Kaiba. Les deux familles se détestaient depuis des générations et étaient en perpétuelle compétition. Mais les Kaiba avaient toujours eu le dessus. Alors que les pères discutaient entre eux, Seto et Mokuba Kaiba firent la connaissance de Siegfried. Lui seul avait été invité à la soirée, Léo n'ayant qu'une moindre importance aux yeux de ses parents face à son aîné. La discussion des adultes tournait autour d'un contrat que les Von Schrœder devaient passer avec une grosse société internationale, mais une fois encore, les Kaiba étaient arrivés avant eux. Siegfried prit très mal le fait que son père soit humilié de la sorte et entache la réputation de sa famille. En parlant avec Seto, qui protégeait Mokuba, Siegfried découvrit en lui son parfait rival, car le jeune Kaiba possédait lui aussi d'étonnant dons informatiques. Mais contrairement à lui, Siegfried utilisait ce don exceptionnel pour créer de dévastateurs virus afin de détruire les réseaux qui ne lui convenaient pas. Il fit la démonstration de son talent en déclenchant à distance la coupure du système électrique de la soirée. Personne, sauf Seto, ne sut jamais ce qui s'était produit ce soir-là. 

Siegfried fit ses classes en compagnie de Seto. Entre les deux jeunes hommes naquit rapidement une rivalité sans précédent. Seto parvenait toujours à dépasser de justesse Siegfried, qui redoublait alors d'efforts pour écraser son adversaire, mais sans succès. À l'obtention de leurs diplômes, ils suivirent chacun des chemins opposés, Seto travaillant avec acharnement à créer une technologie révolutionnaire et Siegfried à maintenir sa société à flots. Car à force de ne rencontrer que des échecs face à son seul rival, le père de Siegfried avait succombé à la folie. N'étant désormais plus en état de diriger l'empire financier, Siegfried décida d'en prendre le contrôle total. Au même moment Seto prenait la tête de la KaibaCorp et la convertissait en une société de jeux à l'échelle planétaire. Siegfried avait eu la même idée une fois au pouvoir de la SchroederCorp, mais toujours trop tard. Fou de rage, il jura de vaincre Kaiba au travers d'une invention révolutionnaire destinée à améliorer le jeu numéro un dans le monde, l'univers des cartes de Duels de Monstres créé par Maximilien Pégasus.

Au terme d'un travail titanesque, Siegfried réussit à concevoir le système de projection holographique de monstres. Lui-même était champion d'Europe du jeu, tandis que Seto était le champion mondial (respectivement numéros quatre et trois dans le classement mondial des meilleurs joueurs; Siegfried était une nouvelle fois tout juste inférieur à Seto). Avec cette invention, Siegfried avait la ferme intention de conclure un contrat d'exclusivité avec la société de Pégasus, Illusions Industrielles, la première entreprise au monde. Ce faisant, il écraserait son rival une fois pour toutes en s'alliant avec l'un des êtres les plus riches et puissants qui soient. Mais, quand Siegfried entra dans la salle de conférence de Pégasus pour lui montrer son projet, il le découvrit serrant la main de Seto Kaiba devant une foule de photographes, qui immortalisaient le partenariat des deux industriels autour de ce qui se révéla être le prototype du système holographique de Kaiba, qui ressemblait énormément à celui de Siegfried. Une fois de plus, Seto avait été plus rapide que Siegfried, auquel il ne restait plus aucun espoir. Fou de chagrin et de colère, il repartit chez lui, désespéré.

C'est alors que se forgea sa sombre machination. Siegfried était persuadé que Kaiba avait réussi à pirater ses plans et à construire le prototype avant lui en s'appropriant le mérite du projet. Il résolut de se venger et de faire éclater la vérité devant le monde entier. Mais il lui fallait attendre le bon moment. Il créa de nouveaux et terribles virus pour l'occasion, et patienta dans l'ombre.

La série se poursuit, Kaiba devenant le leader mondial de Duels de monstres avec Yûgi Mutô, sacré Maître du Jeu après sa victoire sur Pégasus au Royaume des Duellistes. Puis vint le Tournoi de BatailleVille, qui se termina encore par la victoire de Yûgi.

Enfin, Kaiba décida d'organiser un dernier tournoi, Le Tournoi Ultime, au sein du gigantesque parc d'attractions de KaibaLand, ayant pour thème unique les duels. Siegfried décida d'intervenir. Il pirata le système de Seto en modifiant les paramètres de son arène mécanique, destinée à entraîner les jeunes duellistes. Yûgi et ses amis ne durent leur survie qu'au calme et à l'expérience du héros, qui parvint à battre l'engin et à détruire le virus. Pendant ce temps, Siegfried s'était inscrit au tournoi sous une fausse identité, ainsi que son frère. Seto n'eut d'autre choix que de rester à l'écart de la compétition pour démasquer le pirate informatique, dont il était certain qu'il avait pris part au tournoi. Siegfried eut alors les coudées franches pour gravir un à un les échelons. Il élimina même Joey (le meilleur ami de Yûgi). Son premier duel fut pour lui l'occasion d'étaler une partie de sa puissance en anéantissant deux adversaires en un seul tour. Quand il affronta Joey, il réintroduisit son virus au sein du système et faillit précipiter la chute du parc en détraquant les attractions. Kaiba détruisit une fois de plus le virus, mais hélas trop tard : Siegfried était parvenu à ancrer dans le réseau un autre virus plus puissant, qui visait le système holographique lui-même, attendant le signal pour se déclencher. Pendant ce temps, Léo s'était lui aussi qualifié pour la finale. Le dernier match était un duel face à Yûgi pour déterminer le véritable champion, mais il fallait d'abord vaincre le dernier adversaire en compétition, son frère. 

Après l'incident, Seto découvrit la vérité sur Zigfried Lloyd, et interrompit le duel final pour le disqualifier pour fraude et piratage. Léo fut déclaré vainqueur sans se battre. Mais cela n'intéressait pas Siegfried, qui voulait affronter Kaiba. Le prétexte de leur combat fut de savoir si oui ou non Siegfried serait disqualifié, mais en vérité il s'agissait d'une lutte de pouvoirs. Le duel surprise débuta très mal pour Seto, qui devait faire face dès le premier tour aux meilleurs cartes de son adversaire. Il parvint à s'en sortir pour contre-attaquer, mais Siegfried ne lui laissa aucune chance. Au moment de vaincre, Siegfried choisit de révéler la vérité sur Seto devant tous. Mais Seto démentit les accusations de Siegfried. Aujourd'hui encore, on ignore si Kaiba lui a dérobé ses plans où s'ils ont eu la même idée au même instant. Seto réussit à vaincre Siegfried. Brisé, ce dernier n'avait néanmoins pas encore échoué dans sa vengeance. Sa défaite faisait partie de son projet pour détruire l'empire de Kaiba.

La finale du tournoi se déroula comme prévu. Léo Wilson devait y affronter Yûgi Mutô pour déterminer lequel serait vraiment le champion du monde des duels. Siegfried prit son frère à part avant son combat et lui remit une carte très rare qu'il possédait depuis longtemps. Cette carte, Léo devait la jouer dès qu'il l'aurait en main pour assurer la victoire aux Von Schrœder. Car depuis toujours Siegfried utilisait le désir incommensurable de son frère d'être enfin reconnu par sa famille pour son profit personnel. Alors que Léo rêvait également de livrer un duel honorable face à Yûgi, il devait à présent faire passer ses rêves après le devoir que lui imposait Siegfried. Le duel débuta dans une ambiance plutôt tendue, et le changement d'attitude de Léo alerta Yûgi, qui préféra réduire son niveau de jeu pour laisser Léo s'exprimer sur ce mystère. C'est alors que le sbire de Kaiba découvrit le secret de Léo et en avertit Seto, qui entra dans une rage folle. Siegfried choisit ce moment pour réapparaître aux côtés de son adversaire. Il exposa à tous son plan, qui visait à faire vaincre Yûgi par son frère pour promouvoir le nouveau système de jeu que la SchrœderCorp s'apprêtait à lancer sur le marché. Toutefois, il laissa de côté l'utilité de la fameuse carte unique, mais précisa que son plan incluait le fait que Seto l'élimine de la compétition pour que son propre frère puisse accéder sans encombre à la finale. Un Von Schrœder gagnerait le Tournoi Ultime de toute façon. Seto était détruit. Mais il fit néanmoins remarqué à Siegfried que son plan ne serait fructueux que si Léo parvenait à vaincre Yûgi, or personne n'y était jamais parvenu. 

C'est alors que Léo tira la carte, que Siegfried l'obligea à poser sur le terrain. Un immense château doré apparut, donnant à Léo la faculté d'invoquer ses meilleurs monstres d'un seul coup. Cette carte était une carte incomplète que Maximilien Pégasus avait destiné à un tournoi mineure comme trophée. Mais Siegfried l'avait remporté et grâce à ses dons informatiques était parvenu à modifier et à terminer la carte, lui donnant des pouvoirs exceptionnels. Les installations de la KaibaCorp commencèrent à se détraquer. Les systèmes informatiques étaient attaqués par le château qui détenait un puissant virus. Les données bancaires et autres informations relatives à la gestion et au fonctionnement de l'entreprise disparaissaient les unes après les autres. Siegfried détruisait l'empire de Seto de l'intérieur, avec la ferme intention de conclure un accord commercial avec Pégasus et de mettre la main sur Duels de Monstres. 

Seto se précipita au centre de contrôle et tenta d'endiguer le virus, mais sans succès. Pendant ce temps, Léo s'apercevait de la supercherie et tenta de détruire la carte. Mais elle était immunisée contre les cartes de magies et pièges. En plus de tout, l'adversaire voyait ses monstres obligés d'attaquer le camp adverse et perdait la moitié des points d'attaque de ses monstres comme dommages de combat. Puis, à chaque fin de tour, Yûgi devait envoyé la moitié de son jeu au Cimetière pour maintenir la carte sur le terrain. Le duel prenait un tournant tragique, le jeu étant entièrement contrôlé par Siegfried au grand désespoir de Léo. Après une série de manœuvres dangereuses, Yûgi parvint à déclencher l'effet spécial d'un de ses monstres, qui lui permettait de détruire toutes les cartes de son adversaire. Les monstres de Léo furent anéantis, mais le château resta sur le terrain. Siegfried l'avait rendu insensible aux effets également. C'était la carte ultime. Yûgi et Léo étaient en grande difficulté.

Siegfried exigea de nouveau le lourd tribut de sa carte à Yûgi. Mais contre toute attente, il ne restait qu'une seule carte dans le jeu de Yûgi, qui ne put donc le payer. Le château disparut alors, entraînant avec lui le virus de Siegfried. Dans le centre de contrôle, Seto découvrit l'évènement sans surprise, et relança son système à partir d'un fichier de sauvegarde qu'il avait créé avant le dernier duel, présentant un nouveau désastre. Une fois de plus, Siegfried avait échoué face à Kaiba. Au même instant, le duel entre Yûgi et Léo s'achevait enfin dans l'honneur souhaité. Siegfried, brisé, reçut la plus belle leçon de sa vie de son frère qui le réconforta et lui ouvrit les yeux sur le passé futile de ses manœuvres. Il devait à présent lutter dans l'honneur comme lui avec Yûgi, même s'il risquait la défaite, simplement pour prouver qu'il existait et revendiquer ses idées, accepter la concurrence et la provisoire supériorité de la KaibaCorp. Siegfried, en paix, repartit avec Léo en Allemagne, où ils gèrent ensemble les affaires de la SchrœderCorp.

Cartes 

Siegfried utilise nombre de cartes très rares et très puissantes dans ses duels. Son jeu est l'un des meilleurs qui soient. Il est constitué principalement par des Cartes Magies visant à détruire le jeu adverse, mais il fait appel également à une terrifiante maîtrise de monstres très puissants. Ses cartes sont inspirées de l'univers de la mythologie germanique, incarnée par Richard Wagner dans sa tétralogie L'Anneau du Nibelung formée par quatre opéras principaux devenus célèbres. Siegfried lui-même est un personnage créé à partir des œuvres de Wagner. Un des opéras se nomme Siegfried et la bande son annonciatrice du personnage dans la série est en fait une version légèrement modifiée de cet opéra.

Cartes Magies 
 La Chevauchée des Walkyries
C'est une carte de Magie Normale. Elle permet à celui qui l'active d'invoquer instantanément sur le terrain en position d'attaque tous les monstres ayant Walkyrie dans leur nom de carte. Cet effet ne dure qu'un tour, et les monstres ainsi invoqués doivent tous retourner dans la main de leur propriétaire à la fin de ce tour. C'est une carte assez puissante et très rare, dont Siegfried se sert contre Insector Haga et Rex Raptor pour les vaincre tous deux en une seule manche. Elle apparaît également face à Joey et Kaiba.
 Élégante Charité
C'est une carte de Magie Normale. Elle permet à son possesseur de piocher trois cartes supplémentaires dès l'activation, à condition qu'il se défausse de deux cartes de sa main au cimetière à la fin de son tour. Cette carte est utilisée durant le duel opposant Siegfried à Joey, sans importance déterminante sur la partie. Elle permet seulement à Siegfried d'augmenter ses chances de tomber sur une de ses cartes fétiches.
 Marmite d'Avidité 
C'est une carte de Magie Normale. Le joueur peut piocher deux cartes après l'avoir activée. D'ordinaire peu importante, elle sauve néanmoins Siegfried de la défaite, du moins temporairement, face à Kaiba.
 Divination d'Erda 
C'est une carte de Magie Normale. En se défaussant d'une carte de sa main au cimetière, le joueur peut en retirer une carte piège et la placer face verso sur le terrain. Siegfried s'en sert pour récupérer une carte capable d'annuler les attaques, mais surtout pour épater Joey.
 Trésor de Nibelung 
C'est une carte de Magie Normale. Elle fait piocher au joueur cinq cartes supplémentaires. En outre, elle lui permet de rechercher dans son jeu la carte Anneau de Nibelung et de la jouer directement. Siegfried utilise cette combinaison contre Joey et Kaiba avec succès.
 Anneau de Nibelung 
C'est une carte de Magie d’Équipement. Elle s'équipe à un monstre de l'adversaire actif et l'empêche d'attaquer tant qu'elle est présente sur le terrain. Son second effet est de faire piocher deux cartes à l'adversaire au début de son tour. Si l'une de ces carters est un monstre, celui-ci est automatiquement détruit. Siegfried entama grâce à cette carte une vaste campagne de déstructuration du jeu de Joey, mais cela échoua face à Kaiba.
 Norne Urd 
C'est une carte de Magie Continue. Urd contrôle le Passé. Elle permet à Siegfried de deviner l'identité d'un monstre adverse face verso sur le terrain. S'il tombe juste, le monstre est détruit. Cette carte et les deux suivantes permirent à Siegfried de prendre le contrôle de la partie face à Joey, et de grandement déstabiliser Kaiba.
 Norne Verdand 
C'est une carte de Magie Continue. Verdand contrôle le Présent. Elle permet au joueur de deviner le type de carte (magie, monstre, piège) d'une carte piochée par l'adversaire. S'il devine juste, cette carte est placée face verso sur le terrain.
 Norne Skulld 
C'est une carte de Magie Continue. Skulld contrôle le Futur. Grâce à elle, Siegfried a le pouvoir de consulter les trois prochaines cartes du jeu adverse et de les replacer dans l'ordre de son choix. La tactique des Nornes est très efficace et dangereuse, étant donné que Siegfried les utilise toutes les trois ensemble. Il voit donc en premier lieu les cartes adverses, choisit lesquelles il utilisera, se renseigne quant à la stratégie potentielle de l'adversaire, puis il énonce son choix et enfin détruit cette carte. Et cela jusqu’à ce que les Nornes soient détruites, ce qui est extrêmement rare. Joey ne put les vaincre et dû son salut au fait que Siegfried devait les éliminer pour placer une carte encore plus puissante. Kaiba est à ce jour le seul duelliste à avoir réellement échappé aux Nornes de Siegfried.
 Cygne Messager 
C'est une carte de Magie Normale. Elle permet à Siegfried de placer sans coût une de ses Walkyries présente dans sa main. Cette dernière reste sur le terrain, à la différence des implications plus importantes mais éphémères de La Chevauchée des Walkyries. Cette carte est utilisée contre Joey deux fois, l'une dans le but indiqué et l'autre au travers d'un jeu de hasard qui scelle le sort du meilleur ami de Yûgi.
 Nothung, l'Épée Enchantée
C'est une carte de Magie d’Équipement. Le monstre Walkyrie ainsi équipé obtient 400 points d'attaque et tous les dragons présents sur le terrain sont immédiatement détruits. Cette carte est utilisée avec la Walkyrie Brünhild de Siegfried dans ses deux véritables duels face à Joey et Kaiba.
 Pont Arc-En-Ciel Bifrost 
C'est une carte de Magie Normale. Tous les monstres adverses détruits depuis le début de la partie donnent au monstre Walkyrie désigné comme bénéficiaire de cet effet 500 points d'attaque chacun. Cette carte clôture le duel opposant Siegfried à Joey en faveur du premier.
 Plaisanterie de la Déesse du Temps 
C'est une carte de Magie de Jeu-Rapide. Elle permet de sauter lez tour de l'adversaire. Siegfried utilise cette carte face à Kaiba afin de conserver ses Walkyries sur le terrain après leur invocation de masse et pour avoir une chance supplémentaire d'attaquer.
 Étreinte de la Walkyrie 
C'est une carte de Magie Normale. Si le joueur permute en mode défense l'un de ses monstres Walkyrie en mode attaque, et ce après activation de cette carte, un monstre adverse sur le terrain est retiré du jeu. Siegfried utilise cette carte face à Kaiba pour se débarrasser d'un des protecteurs de ses points de vie.
 Typhon d'Espace Mystique 
C'est une carte de Magie Contre. Elle détruit une carte magie ou piège sur le terrain. Siegfried use ce stratagème contre Kaiba afin de lui faire perdre ses dernières défenses.
 Coup d'Aile du Gryphon 
C'est une carte de Magie Normale. Elle détruit les cartes magie et piège de son propriétaire et lui confère 500 points de vie par cartes. Siegfried récupère ainsi plusieurs points de vie que le Dragon Blanc aux Yeux Bleus de Kaiba lui avait fait perdre.
 Ailes de Pégase 
C'est une carte de Magie de Jeu-Rapide. En sacrifiant la moitié de ses points d'attaque durant le tour d'activation de cette carte, le monstre Walkyrie désigné peut attaquer directement les points de vie de l'adversaire. Siegfried achève Kaiba grâce à cette carte, mais ce dernier s'en relèvera.
 Les Aumônes Magiques
C'est une carte de Magie Continue. Le joueur obtient  points de vie. Les deux joueurs doivent prédire à chacun de leur tour le nombre exact de cartes magie qu'ils y utiliseront. Si le nombre est juste, ils gagnent 500 points de vie pour chacune de leurs cartes. Mais si le nombre est incorrect, ils perdent  points de vie par carte. Cet effet réussit à Siegfried, qui se renforce à la fin du duel face à Kaiba, mais ce dernier utilise un nombre important de cartes magie, et peut élaborer une tactique qui précipitera la chute de Siegfried.
 Crépuscule Final 
C'est une carte de Magie Normale. En sacrifiant  points de vie, le joueur peut invoquer un de ses monstres sur le terrain face recto depuis le cimetière. L'adversaire peut en faire de même, mais sans devoir en payer le prix. Siegfried peut ainsi rappeler face à Kaiba son meilleur monstre, tandis que Kaiba ne cherchera qu'à s'en protéger.
 Le Château Doré de Stromberg
C'est une carte de Magie de Terrain. Elle est unique au monde. C'est l'une des très rares cartes que Pégasus ne termina pas. Elle fut conservée pour un tournoi européen et Siegfried la remporta haut la main. Au départ, elle ne sert au joueur qu'à invoquer instantanément à chaque tour assez de monstres pour occuper les cinq à cet effet. Les formidables dons influes de Siegfried lui permirent de pénétrer dans le système du jeu et d'ajouter à cette carte quelques effets bien choisis et élaborés. À présent, elle est également totalement insensible aux effets des cartes magie quelles qu'elles soient, ainsi qu'à ceux des monstres. Elle oblige tous les monstres présents à attaquer, et la moitié de leurs points d'attaque est déduite de leurs points de vie. En outre, le joueur adverse doit à chaque tour sacrifier la moitié de son jeu pour la maintenir sur le terrain (à la base, c'est le joueur qui la joue qui doit le faire). Yûgi ayant réussi à n'avoir plus qu'une carte dans son deck, l'empêchant ainsi de pouvoir payer le coût de maintien de cette carte sur le terrain. C'est l'une des plus puissantes du jeu.
 Seigneur de la suppression
C'est une carte magique qui permet de détruire un monstre face verso sur le terrain.

Cartes Monstres 
 Walkyrie 01
Elle dispose de  points d'attaque et de  points de défense. Son effet permet de retirer un monstre adverse du jeu dès son entrée en scène et de prendre ses points d'attaque comme siens.
 Walkyrie 02
Elle dispose de  points d'attaque. Son effet permet de détruire un monstre adverse sur le terrain dès son activation.
 Walkyrie 03 
Elle dispose de  points d'attaque. Son effet lui confère 100 points pour chaque monstre adverse retiré du jeu.
 Walkyrie Brünhild 
La plus forte des Walkyries. Elle dispose de  points d'attaque et de  points de défense. Son effet : Cette carte gagne 300 points d'ATK pour chaque monstre de type Guerrier ou Dragon sur le terrain. Vous pouvez lui retirer 1000 points de DEF pour échapper à une attaque (le calcul des dommages se fait).
 L'Attelage du Destin
Si une Walkyrie en prend le contrôle, elle est capable en réduisant une fois par tour sa puissance d'attaque de moitié d'attaquer directement les points de vie de l'adversaire.

Cartes Pièges 
 Jugement de Wotan
C'est une carte de Piège Contre. Elle annule une attaque adverse. Siegfried l'utilise dans tous ses vrais duels.
 Médiation de Fricka
C'est une carte de Piège Contre. En retirant de son cimetière une carte quelconque, le joueur évite une attaque. Siegfried échappe à un assaut de Joey grâce à cette carte.
 Écran de Flammes Bleues 
C'est une carte de Piège Continue. Tous les monstres de moins de  points d'attaque ne peuvent attaquer le joueur. Siegfried se protège ainsi des attaques répétées de Joey.
 La Pomme du Savoir 
C'est une carte de Piège Normale. Quand elle est détruite, elle est automatiquement activée. Le joueur peut piocher une nouvelle carte en remplacement de celle-ci.

Apparitions - Saison 5 

Siegfried est en quelque sorte l'antagoniste de cette première partie de la saison 5. Il apparaît dans presque tous les épisodes du tournoi de la KaibaCorp (épisodes 1 à 14). Cette liste sera donc plutôt une sorte de récapitulatif de cette partie de la saison qu'un compte rendu de la présence de Siegfried. Mais les deux aspects y sont intrinsèquement liés du fait de l'importance du personnage.

Épisode 1 : Un nouveau défi 
Yûgi et ses amis se remettent tranquillement de leurs dernières aventures avec Pégasus. Installés avec la famille Hawkins au bord d'un lac, ils reçoivent la visite inopinée de Mokuba, qui leur apprend que son frère Seto veut organiser le plus gigantesque des tournois de Duels de Monstres au sein de son tout nouveau parc d'attraction, le KaibaLand, qui est centré autour de l'univers de Pégasus. Yûgi ne doit pas y participer, car il est le prix du tournoi: le vainqueur de la demi-finale devra l'affronter pour lui prendre son titre de champion du monde. Yûgi et ses amis acceptent et se rendent au parc de Kaiba à bord de son hélicoptère privé. Pendant leur visite, ils entrent dans l'arène d'entraînement mise à la portée des novices. C'est alors que tous les systèmes se mettent à disjoncter. Un dangereux pirate informatique en a pris le contrôle, et les issues se trouvent condamnées tandis que Yûgi est obligé pour sauver tout le monde de livrer un duel avec la machine à son niveau maximum.

Épisode 2 : L'homme contre la machine 
Le duel entre Yûgi et l'arène d'entraînement se solde au terme d'un effort désespéré du héros par la défaite du virus informatique. Les issues sont rouvertes, et les enfants retrouvent leurs parents. Seto s'est déplacé en personne pour remercier Yûgi et voir de quoi il retournait. Pendant ce temps, le pirate se rend au parc à bord de son jet privé, ce qui dévoile sa situation sociale. Le soir-même, une grande cérémonie est organisée pour inscrire officiellement les duellistes au tournoi. Alors que Seto règle les derniers préparatifs, un étrange individu se présente à lui. C'est le pirate, comme on le devine facilement. Dès le départ, les relations entre les deux personnages prennent l'eau. L'inconnu se dit être Zigfried Lloyd, un duelliste européen millionnaire friand de tournois, et l'un des meilleurs joueurs du monde. Seto s'en méfie, mais il est obligé de ne pas participer à son propre tournoi afin de veiller à ce que son système informatique ne soit plus attaqué. La soirée se termine avec l'annonce officielle de l'ouverture de la compétition.

Épisode 3 : Que le tournoi commence (1) 
Après une cérémonie spectaculaire où Seto déclare la compétition ouverte, Joey doit affronter un mystérieux personnage, Erepdnarg Otum, qui est apparemment avide d'en découdre avec lui. Yûgi et ses amis partent l'encourager. Pendant ce temps, un jeune mais très talentueux duelliste affronte un étrange chirurgien qui ne tardera pas à perdre face à lui. Seto surveille le déroulement de cette première phase du tournoi avec attention. Ses soupçons se portent sur tous, mais il semble que Zigfried Lloyd cache quelque chose de particulier...

Épisode 4 : Que le tournoi commence (2) 
Joey parvient à vaincre son adversaire, qui se révèle être le grand-père de Yûgi. Celui-ci voulait s'inscrire au tournoi dans le seul but d'affronter Joey et de constater par lui-même l'évolution de son ancien élève. Après cette victoire écrasante, il lui décerne la note maximale dans son estime. De son côté, Léo Wilson, le jeune prodige fan invétéré de Yûgi, sort lui aussi victorieux de son premier duel. La deuxième sélection va commencer.

Épisode 5 : Championne en herbe 
Rebbecca affronte Viviane Wong, une ancienne top-model, pour déterminer laquelle des deux doit se qualifier pour la suite du tournoi. Le duel cache pour les deux femmes un autre objectif : celui d'impressionner Yûgi, car elles sont toutes deux folles de lui. Rebbecca écrase son adversaire, qui jure de se venger et de s'emparer de Yugî. Après ce match doit avoir lieu le premier duel de Zigfried Lloyd face à un certain Salim le Devin. Yugî et ses amis s'arrêtent devant une télévision pour assister à ce duel qui intrigue tout le monde. Zigfried est présent bien avant son adversaire sur le terrain, car ce dernier a été fait prisonnier par Insector Haga et Rex Raptor qui désirent affronter Yugî. Ils prennent la place de Salim mais leur stratagème est vite mis au jour par Mokuba. Cependant, Zigfried insiste pour les affronter malgré le peu d'intérêt qu'il semble leur porter. Les eux compères, choqués, décident de relever ce défi et d'affronter Zigfried à deux contre un. Ils invoquent d'entrée de jeu leurs meilleurs monstres sur le terrain. Mais Zigfried reste très calme, et ne place qu'une seule et unique carte, La Chevauchée des Walkyries. Une tornade d'énergie enveloppe ses adversaires, et leurs monstres sont détruits instantanément, ainsi que leurs points de vie. Zigfried gagne ce duel en une seule manche, sous le regard inquiet de Yûgi et horrifié de Seto, à qui Zigfried dédie ce match.

Épisode 6 : Tout feu tout flamme (1) 
Les prochains duels sont sélectionnés. Joey apprend - non sans regrets - qu'il doit s'opposer à Zigfried. Les autres duels demeurent sans grande importance comparés à celui-là. Les provocations de Zigfried déconcentrent et énervent Joey, ce qui était le but recherché. Le millionnaire se sort sans difficultés des assauts de Joey, qui se retrouve perdu. Mais, déconcentré par ses regards vers la caméra de Seto pour le provoquer, Zigfried oublie de suivre le jeu, et cela lui coûte plusieurs points de vie. En colère, il choisit de s'intéresser de plus près à Joey. En même temps, il active un second virus informatique, qui détraque toutes les attractions du parc. Paniqué, Seto tente de stabiliser la situation. Pendant ce temps, Joey doit faire face à la redoutable carte de Zigfried, La Chevauchée des Walkyries, qui invoque grâce à elle tous ses monstres walkyries sur le terrain...

Épisode 7 : Tout feu tout flamme (2) 
Joey est en très mauvaise posture face à un adversaire fortifié et prêt à utiliser toutes ses forces dans la bataille. De son côté, Léo a vaincu très facilement son opposant, et attend avec impatience son prochain duel. Seto est parvenu à endiguer le virus, et assiste au rétablissement de ses attractions. Rebbecca triomphe elle aussi de son adversaire et patiente jusqu'à l'issue du combat de Joey. Ce dernier tente de se sortir de la catastrophe en contrant la majeure partie des attaques de Zigfried, mais échoue à un tirage au sort déterminant car il manque de confiance en lui. Zigfried en profite pour mettre en place sa stratégie de déstructuration du jeu adverse et détruire peu à peu les chances de Joey. Après un combat intense, Joey échappe aux Nornes de Zigfried, mais il se retrouve confronté à sa Walkyrie Brünhild armée de Nothung et du Pont Arc-en-Ciel Bifrost. Tentant le tout pour le tout, Joey remet son sort aux mains du destin et doit tirer une carte lui appartenant parmi trois cartes disposées par Zigfried pour échapper à l'attaque. La carte sélectionnée n'est pas celle désirée, et Zigfried achève Joey définitivement. La compétition reprend son cours, avec des challengers plus impitoyables que jamais.

Épisode 8 : Un duel de géants (1) 
Rebbecca doit affronter Léo durant le 1/4 de finale. De son côté, Yugî est occupé à essayer de libérer son grand-père de l'emprise de Viviane Wong, bien décidée à se venger de sa défaite. L'épisode tourne surtout autour de ces deux duels, tandis que l'on apprend que Siegfried a une nouvelle fois triomphé de son adversaire avec une facilité déconcertante. Il est qualifié pour la demi-finale face au vainqueur du match Rebbecca/Léo. Seto se pose de plus en plus de questions quant à la nature du piratage de son réseau, quand un de ses souvenirs d'enfance refait surface. Il se souvient d'avoir rencontré très jeune, à l'occasion d'une soirée mondaine organisée par son père adoptif, un jeune garçon tout aussi talentueux que lui pour l'informatique, et qui avait réussi à prendre le contrôle du système de la KaibaCorp durant cette soirée. Ce jeune garçon, Seto pensait qu'il avait disparu de son chemin. Horrifié, il demande à son responsable de la sécurité de mener une enquête approfondie sur Zigfried Lloyd, qu'il suspecte d'être en relation avec la famille Von Schrœder, ennemie jurée de la famille Kaiba.

Épisode 9 : Un duel de géants (2) 
Les duels battent leur plein. Yûgi triomphe de Viviane et la force à tenir ses engagements quant à son grand-père. Rebbecca est en fâcheuse posture face au jeu de contes de fées de Léo, qui met en déroute ses stratégies les plus élaborées. Finalement, elle perd contre Léo, qui se retrouve qualifié pour la demi-finale. De son côté, Seto reçoit les premières conclusions de son enquête sur Zigfried Lloyd. Il se heurte à de puissants politiciens qui protègent le suspect, ce qui aggrave les soupçons de Kaiba. Procédant à une seconde enquête avec plusieurs grosses sommes en jeu, il finit par découvrir la vérité sur Zigfried Lloyd et les Von Schrœder. Bien décidé à l'arrêter lui-même, Seto se rend dans l'arène de duel où aura lieu d'ici peu la demi-finale.

Épisode 10 : Un défi inattendu (1) 
Le duel de la demi-finale est sur le point de commencer au sein de la toute nouvelle super-arène de Kaiba, inaugurée pour l'occasion. Ce duel doit être retransmit dans le monde entier. Les concurrents sont Léo Wilson et Zigfried Lloyd. Mais alors que le coup d'envoi allait être donné, Seto fait une entrée spectaculaire sur le terrain et déclare la disqualification de Zigfried et la victoire par forfait de Léo. Quand Zigfried demande la raison de ces actes, Seto dévoile devant tous la supercherie menée par Zigfried Lloyd, ou plutôt Siegfried Von Schrœder, pour discréditer la KaibaCorp aux yeux du monde. Siegried, découvert, provoque Seto en duel pour déterminer l'issue de cette affaire, mais également pour prouver à tous qu'il est supérieur à Kaiba. Seto accepte, et un duel non programmé a lieu devant la foule interloquée. Très vite, Seto se trouve en très net désavantage face aux monstres Walkyries de Siegfried et à ses cartes magiques destructrices.

Épisode 11 : Un défi inattendu (2) 
Le duel entre Seto et Siegfried se poursuit toujours, et Siegfried entreprend de déstructurer le jeu de son adversaire grâce à ses trois Nornes. Kaiba parvient à s'en sortir, mais ses meilleurs monstres ont été détruits. Grâce à une combinaison audacieuse de cartes il reprend néanmoins l'avantage sur Siegfried. C'est alors que ce dernier révèle au public la trahison de Kaiba et le vol de son invention, ainsi que les conséquences de ces événements sur la famille Von Schrœder. L'opinion est partagée, ce qui permet à Siegfried de reprendre le dessus. Assurant à tous qu'il est innocent, Seto tente de contre-attaquer, mais hélas il doit faire face à la plus puissante créature de Siegfried, la Walkyrie Brünhild équipée avec Nothung, l'épée Enchantée. La situation est critique. Kaiba n'a presque plus de points de vie. Soudain, une carte jouée par Siegfried lui permet d'envisager une stratégie efficace pour le vaincre. Seto rappelle sur le terrain ses cinq meilleurs dragons, dont ses trois précieux exemplaires du Dragon Blanc aux Yeux Bleus. Après une série d'attaques enchaînées, Seto détruit la Walkyrie Brünhild et ordonne à son dernier dragon blanc d'anéantir les points de vie de Siegfried. Vaincu, celui-ci s'effondre, une dernière et mystérieuse carte en main, jurant que rien n'est encore fini.

Épisode 12 : Secrets de famille (1) 
Après ce duel titanesque, Seto déclare la finale engagée. Le dernier duel du tournoi oppose Léo Wilson à Yugî Mutô, le champion du monde, pour tenter de lui ravir son titre. Émerveillé à l'idée de défier enfin son idole, Léo se rend dans l'arène mais est intercepté par Siegfried alors qu'il allait gravir les dernières marches. Siegfried tient à lui remettre en personne sa dernière carte, extrêmement rare, pour lui souhaiter bonne chance. Léo accepte et pénètre dans l'arène. Mais au cours du duel, tout le monde se rend bien vite compte qu'il a changé d'attitude. Il est devenu violent et obstiné, comme s'il ne prenait aucun réel plaisir à livrer ce duel. C'est alors que le responsable de la sécurité de Seto rend en urgence à son patron un rapport de dernière minute. Seto entre dans une colère noire tandis que Siegfried apparaît à ses côtés pour dévoiler une nouvelle stratégie. Léo Wilson, comme il est écrit dans le rapport, est en réalité Léo Von Schrœder, le petit frère de Siegfried, inscrit au tournoi sous une fausse identité. Siegfried avoue que son but a toujours été de faire parvenir Léo en finale, lui n'étant là que pour détourner l'attention de Kaiba de ce qui se passait réellement. Il annonce par ailleurs qu'il a mis tout cela en œuvre simplement pour s'approprier le titre de Yugî et le trophée du tournoi de Kaiba afin d'humilier son adversaire et de promouvoir son tout nouveau système de jeu. Encouragé par Siegfied, Léo met Yugî en difficulté. Interrogé sur la nature de cette opération, Léo répond que servir les intérêts de son frère lui permettra de gagner sa place au sein de sa famille, qui l'a toujours méprisé. Siegfried, quant à lui, cache un autre objectif...

Épisode 13 : Secrets de Famille (2) 
Yugî réussit à se sortir de l'impasse où les attaques de Léo l'ont plongé, mais il se retrouve dans l'incapacité de répondre à ses assauts. Puis, alors que la situation se renversait, Léo tire la carte que Siegfried lui avait remis. Il la joue immédiatement. Le Château Doré de Stromberg sur le terrain, les systèmes informatiques et électroniques de la KaibaCorp se dérèglent à toute allure. Siegfried annonce à Seto que la totalité de ses possessions est en train de disparaître sous l'effet d'un super-virus activé par le château. Seto se rend en urgence dans la salle de contrôle afin de détruire le virus, mais les systèmes internes de sa société sont gravement touchés. Le duel prend un tournant décisif tandis que Léo, ayant réalisé que son frère l'oblige à tricher en jouant une carte illégale, décide de détruire le château. Mais ses efforts restent vains, car Siegfried a rendu cette carte insensible aux effets des cartes magies et pièges. Le virus progresse, mais Yugî est bien déterminé à redonner confiance à Léo pour l'aider à déjouer la machination.

Épisode 14 : Secrets de famille (3) 
Le Château Doré de Stromberg permet à Siegfried de pallier la trahison de son frère, et de prendre le contrôle de la partie. Il oblige les monstres de Yugî à attaquer, ce qui lui inflige plusieurs dégâts irréparables. Ensuite, il force Yugî à se débarrasser de la moitié de son jeu à chaque tour pour maintenir le château sur le terrain. Sur le point de perdre, Yugî tente sa dernière chance avec un monstre capable de détruire toutes les cartes de son adversaire. Mais son invocation lui coûte presque tout le restant de son jeu. Activant son effet spécial, il annule tous les monstres de Léo ainsi que ses cartes magies, mais le château reste toujours debout et le virus actif. Sûr de sa victoire, Siegfried exige de Yugî le prix du maintien de son château. Mais Yugî est enfin parvenu à déceler la faiblesse de cette carte presque invincible. Ne lui restant plus qu'une seule carte dans son jeu, il lui est impossible de payer. Le Château Doré de Stromberg disparaît, entraînant le virus avec lui. Léo peut enfin livrer le duel de ses rêves face à Yugî. Ce dernier parvient à le vaincre grâce à son ultime carte, Le Magicien des Ténèbres. 

Siegfried tente de se raccrocher à ses illusions en espérant que son virus ait eu le temps de faire assez de dégâts, mais Seto intervient pour le prévenir que le système fonctionne parfaitement à partir d'une sauvegarde globale d'avant les événements du tournoi. Abattu, Siegfried tombe en larmes devant Léo, en lui demandant de lui pardonner pour tout ce qu'il lui avait fait et pour n'avoir pas su élever sa famille au-dessus des Kaiba. Léo, le prenant dans ses bras, lui pardonne tout et lui donne la plus belle leçon de sa vie en lui faisant découvrir les mérites d'une attitude noble et patiente par rapport au cercle de haine dans lequel il s'était enfermé. Enfin rassuré après avoir fait sa rédemption, Siegfried remercie son frère et Yugî, puis les deux Von Schrœder repartent en Allemagne pour s'occuper de leur société et de leur famille suivant les préceptes de l'amour et de l'amitié. Le Tournoi Ultime se termine par la victoire de Yugî, qui conserve son titre ; la sauvegarde de Seto Kaiba et le gain de deux nouveaux amis pour les héros.

Genèse du Personnage 

Siegfried Von Schrœder a beau être un personnage de fiction, issu d'une série télévisée à succès, ce special character est avant tout basé sur de solides connaissances de l'auteur, ainsi que de multiples références complexes à étudier. Les voici dans leurs grandes lignes :

Siegfried 
Ce nom, outre pour marquer les origines germaniques du personnage, a d'autres raisons d'être. C'est, comme dit plus haut, le titre de l'un des opéras majeurs de Richard Wagner, qui fait partie d'une optique bien plus large dans le cadre de sa tétralogie. Ce personnage de l'opéra est un être humain aimé des dieux de la mythologie germanique qui se retrouve mêlé à une guerre millénaire ente les forces célestes qu'il approche.

C'est également le nom du fils de Richard Wagner, Siegfried Wagner, né en 1869 et mort en 1930, qui parvint à faire connaître les œuvres de son père au-delà de l'Allemagne natale. Personnage historique méconnu voir inconnu, il n'en reste pas moins que sans lui la musique germanique n'aurait pas la même ampleur, ni la même renommée que de nos jours.

Les Cartes de Siegfried Von Schrœder 
Les cartes que le personnage utilise dans la série ont elles aussi été créées à partir de la mythologie allemande. La Chevauchée des Walkyries est le nom de l'Acte le plus célèbre et le plus impressionnant du troisième opéra de la tétralogie de Wagner, La Walkyrie, qui met en scène ces puissantes entités guerrières. Walkyrie Brünhild est l'incarnation de Brünhild, l'héroïne de cet opéra, qui est la walkyrie préférée de Wotan/Odin (Jugement de Wotan), le roi des dieux. Les cartes qui équipent les monstres de Siegfried sont en fait des artefacts magiques recherchés par les personnages divins de la tétralogie (Nothung). L'Anneau de Nibelung est le titre de cette tétralogie, et le trésor du même nom en est le but ultime. Les trois Nornes (Urd, Verdand et Skulld) sont des divinités omniprésentes dans l'œuvre. 

Tous ces éléments sont en vérité tirés des travaux poétiques de Friedrich Hebbel, dont Wagner s'inspira pour fonder ses quatre opéras composants de L'Anneau de Nibelung (L'Or du Rhin, Siegfried, La Walkyrie et Le Crépuscule des Dieux).

Tout cela prouve qu'en dépit de sa destination première à un jeune public, cette partie de la série se base en fait sur des éléments culturels peu évidents et extrêmement riches qui donnent de la valeur supplémentaire et une dimension nouvelle au concept global.

Quant au personnage de Léo Von Schrœder, il est très clairement inspiré des contes de Charles Perrault, d'Andersen et des frères Jacob et Wilhelm Grimm.

Articles connexes 
 Yu-Gi-Oh! en dessin animé

Liens externes 
 Site français amateur de la série
 Site français amateur de la série - Rubrique Personnages

Personnage d'animation
Personnage de Yu-Gi-Oh!
Méchant de fiction